

Persone
 Alex Gough (1987) – slittinista canadese
 Alfred Fabian Gough III, noto con il nome di Alfred Gough (1967) – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Damon Gough, noto con lo pseudonimo di Badly Drawn Boy (1969) – cantautore e musicista inglese
 Denise Gough (1980) – attrice irlandese
 Eleanora Fagan Gough, più nota come Billie Holiday o Lady Day (1915-1959) – cantante statunitense
 Hubert Gough, propr. sir Hubert de la Poer Gough, (1870-1963) – generale britannico
 Hugh Gough (1779-1869) – generale inglese
 Ian Gough (1976) – rugbista gallese
 Michael Gough (1916-2011) – attore britannico
 Michael Gough (1956) – doppiatore statunitense
 Regan Gough (1996) – pistard e ciclista su strada neozelandese
 Richard Gough (1962) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese, di ruolo difensore
 Sir Somerset Gough-Calthorpe (1865-1937) – ammiraglio inglese
 Westley Gough (1988) – pistard neozelandese

Altro
 Ghiacciaio Gough, in lingua inglese: Gough Glacier – ghiacciaio antartico
 Isola Gough, o isola Gonçalo Alvares – isola del sud dell'oceano Atlantico